Asienmesterskabet i håndbold for kvinder er det kontinentale mesterskab i håndbold for kvindelandshold i Asien. Mesterskabet er arrangeret af Asian Handball Federation (AHF) siden 1987 og er siden 2000 afviklet hvert andet år.

Mesterskabet fungerer tillige som kvalifikation til VM i håndbold og/eller de olympiske lege.

I 2000 blev mesterskabet afviklet to(!) gange. Den første turnering blev spillet i januar og fungerede som kvalifikation til den olympiske håndboldturnering i 2000, mens den anden løb af stablen i august og var kvalifikation til VM 2001.

 har vundet samtlige afholdte mesterskaber – bortset fra tre: i 2002 og 2010 vandt  på hjemmebane, mens  sejrede i 2004 (ligeledes på hjemmebane).

Resultater

Mesterskabet og medaljevindere

Medaljeoversigt

Deltagende lande og laceringer 
16 hold har gennem tiden deltaget i mesterskabet, og holdenes placeringer er sammenfattet i nedenstående tabel.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Handball Archive – Women Handball Asia Championships Archive 
 Sports123.com – Handball – Women: Asian Championships

Se også 
 Asienmesterskabet i håndbold (mænd)

Kvinder
Etableret i 1987
Kvindehåndbold